Брэдли Алан Льюис (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в конце 1970-х — первой половине 1980-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, победитель и призёр многих регат национального значения. Также известен как писатель и режиссёр-документалист.

Биография 
Брэд Алан Льюис родился 9 ноября 1954 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Занимался академической гребле во время учёбы в Калифорнийском университете в Ирвайне, состоял в местной команде UC Irvine Anteaters, неоднократно принимал участие в различных студенческих соревнованиях.

В 1977 году вошёл в основной состав американской национальной сборной по академической гребле и выступил в парных четвёрках на чемпионате мира в Амстердаме — сумел квалифицироваться здесь лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на девятой строке.

Прошёл отбор в олимпийскую команду, собранную для участия в летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, однако Соединённые Штаты вместе с несколькими другими западными странами в конечном счёте бойкотировали эти соревнования по политическим причинам. Впоследствии за пропуск этой Олимпиады Льюис был награждён Золотой медалью Конгресса США.

В 1983 году выступил на чемпионате мира в Дуйсбурге, где занял шестое место в зачёте парных двоек.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — вместе с напарником Полом Энквистом обошёл всех своих соперников в программе парных двоек и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

Завершив спортивную карьеру, написал несколько книг на спортивную тематику, в том числе автобиографическую книгу Assault on Lake Casitas о своём 13-летнем пути к победе на Олимпийских играх. Позже работал в области независимого кино, в 2000 году снял документальный фильм A Fine Balance об американской гребной восьмёрке, которая выиграла три чемпионата мира подряд, но на Олимпиаде в Сиднее финишировала пятой. Принимал участие в создании нескольких проектов для телеканала HBO.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Брэдли Льюис  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Награждённые Золотой медалью Конгресса